Газопрово́д:
 Газопровод — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.

Газопровод — название населённых пунктов и улиц в России:
 Газопровод — посёлок в Бабынинском районе Калужской области.
 Газопровод — посёлок в составе города Калуга Калужской области.
 Газопровод — посёлок в Елецком районе Липецкой области.
 Газопровод — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы.
 Газопровод — посёлок в составе города Моршанск Тамбовской области.
 Газопровод — улица в ЮАО Москвы.
 Газопровод — прежнее название посёлка Луч в Ртищевском районе Саратовской области.

См. также 
 Посёлок Газопровода — посёлок в Кораблинском районе Рязанской области.
 Газопроводск — посёлок в Луховицком районе Московской области.